Автокефальная Греческая православная церковь Америки и Австралии (, также Федерация греческих православных общин Австралии, ) — религиозное объединение греческой православной традиции, возникшее в 1960-х годах в результате разрыва в отношениях между Австралийской архиепископией Константинопольтского Патриархата и Федерацией греческих православных общин в Австралии. В настоящее время каждая община также связана с Греческой православной общиной Южной Австралии. Эта группа не признана ни одной канонической православной церковью.

История 
Федерация ведёт свою историю с 1897 года, когда в Сиднее и в Мельбурне были основаны первые на территории Австралии православные приходы. В дальнейшем они вошли в состав греческой Австралийской митрополии.

В 1958 году была сформирована Федерация греческих православных общин Австралии. Сообщества членов Фонда Федерации — Греческая православная община Сиднея и Нового Южного Уэльса; Греческая православная община Мельбурна и Виктории; Греческая православная община Южной Австралии Inc. и греческая православная община Ньюкасла. Позже, Греческая православная община Clayton Ltd Vic., Греческая православная община Illawarra Wollongong NSW., Греческая православная община St Albans Vic., Греческая православная община Keilor Vic. и греческая православная община Саншайн-Вик. связан с Федерацией.

24 февраля 1959 года митрополитом Австралии и Новой Зеландии был избран епископ Иезекииль (Цукалас). 2 апреля 1959 года он прибыл в Австралию. Он приступил к реструктуризации метрополии (1 сентября 1959 года она получила статус архиепархии), а также подверг сомнению и оспаривал установившуюся практику и права, предоставленные существующим общинам. Такая практика, которая оспаривалась, включала священников, которые отчитывались перед Административным или Исполнительным Советом Сообщества, и Президентов Сообщества, выступавших в церкви в День независимости Греции. Предполагалось, что вся собственность и права назначения священников переходили от общин к епархии.

Федерация представляла интересы общин всё время, пока в греческих православных общинах Австралии возникали серьезные разногласия. Развивающаяся социальная сплочённость на уровне государства или региона, в которой находятся общины, активно описывалась как «коинотики», то есть те, кто поддерживал институт демократического сообщества, в отличие от Архиепископии и её духовенства, организующих и управляющих приходами.

9 июня 1960 года община в Аделаиде отделилась от епархии, 9 июля 1960 года ее путь повторила община в Ньюкасле. 12 сентября 1960 года епископ Иезекиль отлучил от церкви отделившихся, а таинства, совершаемые в этих приходах, объявил недействительными. При этом, поскольку в Греции церковь связана с государством, это имело определенные последствия в виде государственного непризнания актов данных общин.

Две отделившиеся общины попыталась войти в контакт с представителями иных православных юрисдикций (Антиохийской, Сербской), однако они не захотели поддержать отделившихся греков. В итоге они вошла в контакт с иерархом Белорусской автокефальной православной церкви епископом Сергием (Охотенко), который поддержал общины и обслуживал их до своей смерти в 1971 году.

14 октября 1962 года от епархии отделился приход в Сиднее, в ноябре 1962 окончательно отделился приход в Мельбурне. Вскоре насчитывалось уже 8 отделившихся общин, софрмировавших Федерацию.

Ссылки 
 Автокефальная Греческая Православная Церковь Америки и Австралии / Федерация Греческих Православных Общин Австралии
 «Автокефальная Православная Церковь Австралии и Америки»

Православие в Австралии
Православные церкви вне общения со Вселенским православием